Suburban Voice é um fanzine punk publicado por Al Quint. Começou originalmente em 1982, sob o nome de Suburban Punk nos primeiros dez números, antes de mudar definitivamente para Suburban Voice. Embora bastante pessoas colaborem com o fanzine, Al Quint é o escritor principal na maior parte do material. O fanzine é celebre por suas profundas entrevistas e também pelas análises detalhadas de música.

Links Externos
Blog da Suburban Voice - Blog oficial
Suburban Voice no Myspace.com - Profile oficial
Arquivo da Suburban Voice - Leia antigos textos

Fanzines sobre cultura punk
Revistas de música dos Estados Unidos